kanton Chartres-Nord-Est 
kanton Chartres-Sud-Est 
kanton Chartres-Sud-Ouest